Okręty US Navy o nazwie USS  "Severn":
 Pierwszy "Severn" (1867) był drewnianym slupem wojennym, którego stępkę położono jako "Masholu" w październiku 1964 w stoczni New York Navy Yard.
 Drugi "Severn" (1898) był trzymasztowym drewnianym barkiem z pomocniczym silnikiem parowym, który służył w latach 1969 - 1877
 Trzeci "Severn" (1918) był okrętem motorowym wypożyczonym za darmo przez Marynarkę od Maryland Conservation Commission w sierpniu 1918
 Czwarty "Severn" (AO-61) był tankowcem typu Ashtabula, który służył z przerwami w latach 1944 - 1973.

Bibliografia 

Severn